Zwei Schiffe der United States Navy tragen den Namen USS Green Bay, nach der Stadt Green Bay, Wisconsin:

USS Green Bay (PG-101), ein Kanonenboot, in Dienst von 1969 bis 1975
USS Green Bay (LPD-20), ein Amphibisches Angriffsschiff der San-Antonio-Klasse, in Dienst seit 2009

Green Bay
Green Bay